Oto (Fukuoka), een gemeente in de prefectuur Fukuoka
 Oto (Iowa), een plaats in de VS
 Oto (Nara), een gemeente in de prefectuur Nara
 Oto (Wakayama), een voormalige gemeente in de prefectuur Wakayama
 Oto (Spanje), een plaats in de provincie Huesca